Lambeth – borgo di Londra
 Lambeth – quartiere del borgo omonimo
 Lambeth Palace – palazzo del borgo omonimo
 Lambeth Bridge – ponte del borgo omonimo
 Lambeth North – stazione della metropolitana del borgo omonimo
 Conferenza di Lambeth – riunione assembleare di tutti i vescovi della Comunione anglicana che si tiene presso l'omonimo palazzo di Londra